Асыма () — село в Горном улусе Якутии России. Административный центр Кировского наслега. Большинство жителей якуты.
Население —  чел. () .

География 
Село расположено в центральной части региона, в аласе в 30-32 км к северу от райцентра села Бердигестях.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Кировский наслег.

Население

Инфраструктура 
Дом культуры, МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа», учреждения здравоохранения и торговли

Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)
 Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Транспорт 
Через село идёт федеральная автотрасса «Вилюй»

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Горного улуса